Les Amants terribles peut désigner :
 Les Amants terribles, titre français de la pièce de théâtre Private Lives de Noël Coward, créée en 1930 ;
 Les Amants terribles, film réalisé par Marc Allégret, adaptation de la pièce, sorti en 1936 ;
 Les Amants terribles, film coréalisé par Danièle Dubroux et Stavros Kaplanidis, sorti en 1984.